Шаманов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шаманов Валерій Вікторович — народний депутат України від БЮТ;
 Шаманов Володимир Анатолійович — російський генерал.

Російські прізвища